Il singolare del torneo di tennis Open de Rennes 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Josselin Ouanna che ha battuto in finale Adrian Mannarino 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Andreas Beck (quarti di finale)
 Thierry Ascione (primo turno)
 Lukáš Dlouhý (primo turno)
 Alex Bogdanović (primo turno)

 Adrian Mannarino (finale)
 Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
 Josh Goodall (primo turno)
 David Guez (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Rennes 2008